NSX ist die Abkürzung für:

 Namibian Stock Exchange in Windhoek, Namibia
 National Stock Exchange in Chicago, Illinois
 National Stock Exchange of Australia in Sidney, Australien
 Newcastle Stock Exchange in Newcastle, Australien
 North Sound Virgin auf der Insel Virgin Gorda der Britischen Jungferninseln (IATA-Flughafencode)
 Honda NSX, Akronym New Sportscar eXperimental

Abkürzung